Пахо́менко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Пахоменко, Игорь Алексеевич (род. 1992) — российский гимнаст.
 Пахоменко, Мария Леонидовна (1937—2013) — советская и российская певица.
 Пахоменко, Михаил Арсентьевич (род. 1938) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист России.

См. также